Михеев, Василий:
 Михеев, Василий Васильевич (род. 1954) — российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Михеев, Василий Михайлович (1859—1908) — русский писатель, драматург, поэт и публицист, редактор.
 Михеев, Василий Сергеевич (1888—1920) — революционер, участник установления советской власти в Туле.